Stara Polana – polana w Gorcach
 Stara Polana – polana w polskich Tatrach Zachodnich
 Stara Polana – polana w słowackich Tatrach Bielskich